

Aziende 
 BBC – British Broadcasting Corporation, ente radio-televisivo pubblico britannico
 BBC Radio – divisione radiofonica della BBC britannica (di seguito i principali canali)
 Principali canali nazionali di BBC Radio
 BBC Radio 1 – nuove uscite musicali
 BBC Radio 2 – musica e intrattenimento
 BBC Radio 3 – Musica classica, jazz, cultura
 BBC Radio 4 – attualità, discorsi, documentari, radioteatro
 BBC Radio 5 Live – Notizie e sport in diretta
 BBC Worldwide – Principali canali internazionali di BBC Radio
 BBC World Service: con branche in diversi paesi
 BBC Television – divisione televisiva della BBC britannica (di seguito i principali canali)
 Principali canali nazionali di BBC Television
BBC One – programmi vari
BBC Two – programmi vari
BBC Three – programmi per i giovani
BBC Four – programmi culturali
BBC HD – programmi ad alta definizione
BBC One HD – programmi ad alta definizione
BBC News (rete televisiva) – notiziari, interviste, approfondimenti
 BBC Worldwide Principali canali internazionali di BBC Television
BBC World News – notiziari, interviste, approfondimenti
BBC America – programmi di intrattenimento per gli Stati Uniti
BBC Entertainment – programmi di intrattenimento per paesi vari
 BBC – Banahaw Broadcasting Corporation, azienda radiotelevisiva filippina, il precedente nome di ABS-CBN
 BBC – Brown, Boveri & Cie, azienda elettrotecnica svizzera
 BBC – casa automobilistica italiana, attiva dal 1946 al 1952

Codici 
 BBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bay City, Texas (Stati Uniti d'America)
 bbc – codice ISO 639-3 della lingua batak toba

Pagine correlate 
BBC Knowledge